Cerovac est un toponyme qui peut désigner :

 Cerovac, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Cerovac, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Cerovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

 Cerovac, une localité située dans la municipalité de Gračac, comitat de Zadar ;
 Cerovac, une localité située dans la municipalité de Jakšić, comitat de Požega-Slavonie ;
 Cerovac, une localité située dans la municipalité de Bizovac, comitat d'Osijek-Baranja ;

 (également écrit )
 Cerovac, un village situé dans la municipalité d’Aerodrom (Kragujevac), district de Šumadija ;
 Cerovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Šabac, district de Mačva ;
 Cerovac, une localité située dans la municipalité de Smederevska Palanka, district de Podunavlje.